YAB est un sigle pour :
 le photographe Yann Arthus-Bertrand.

Yab est un mot :
 un terme propre à l'île de La Réunion pour désigner les réunionnais(e) bien Blancs,
 une divinité tibétaine du couple Yab-Yum,
 Mar Yab-Alaha I (415-420), catholicos-patriarches de l’Orient, primat de l’Église apostolique assyrienne de l'Orient

En français canadien, « yâb » – ou « yab » – est une déformation populaire de « diable », utilisée notamment dans les expressions suivantes :

 « ça parle au yâb » (expression de surprise)
 « c'est pas yâb », ou « c'est pas diâb » (qui signifie « ce n'est pas très bon »)
 « va donc chez l'yâb » (insulte qui équivaut à « va en enfer »)

YAB est le code IATA pour l’Arctic Bay Airport.

.yab est une extension de nom de fichier.